Парламентские выборы 1923 в Британской Индии проходили как в Центральное Законодательное собрание, так и в законодательные ассамблеи провинций. В Центральном Законодательном собрании было 145 мест, из которых 105 избирались населением, а 40 — назначались британскими колониальными властями.

Результаты выборов в Центральное законодательное собрание

Результаты выборов в законодательные ассамблеи провинций 

 Мандаты, не занятые к 1 января 1924

Примечания 

Британская Индия
Выборы в Индии
1923 год в Индии
Ноябрь 1923 года